Anastasija Beljakova – pugile russa
 Evgenija Beljakova – cestista russa
 Ljubov' Beljakova – ex biatleta russa